Název Touškov má více sídel:
 Touškov – část města Mirovice v okrese Písek
 Ves Touškov – vesnice v okrese Plzeň-jih
 Město Touškov – město v okrese Plzeň-sever

Podobné názvy 
 Tuškov